Појам Принц Еуген може да се односи на:
 Еуген Савојски,
 Немачка тешка крстарица Принц Еуген,
 7. СС дивизија Принц Еуген,